Алма́зный — посёлок городского типа в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Расположен в 26 км от Мирного.

Население — 1351 человек (2021).

Является центром городского поселения «Посёлок Алмазный», в который также входят населённые пункты Новый и Берёзовка.

История 
Основан в 1960 году как посёлок алмазодобытчиков прииска «Ирелях». Статус посёлка городского типа — с 1962 года.

Более 40 лет здесь работают две драги, а в августе 2004 года на месторождении «Горное» пущена в эксплуатацию драга № 203, которая уже дала первые алмазы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о посёлке на официальном сайте администрации Мирнинского района
 Информация о посёлке на сайте Центра СЭПМ
 

Населённые пункты Мирнинского района
Посёлки городского типа Якутии